kolostor

 Monostor település Romániában, Arad megyében
 Monostor település Romániában, Fehér megyében

 Monostor település Ukrajnában, Kárpátalján, a Huszti járásban

Lásd még 
 Pusztamonostor település Magyarországon, Jász-Nagykun-Szolnok megyében
 Koppánymonostor Komárom városrésze, Komárom-Esztergom megyében

 Bégamonostor település Romániában, Temes megyében
 Felsőgyerőmonostor település Romániában, Kolozs megyében
 Gyulamonostor település Romániában, Máramaros megyében
 Kápolnokmonostor település Romániában, Máramaros megyében
 Kolozsmonostor hajdani erdélyi település, ma Kolozsvár része
 Magyargyerőmonostor település Romániában, Kolozs megyében
 Szamosmonostor település Romániában, Máramaros megyében

 Pélmonostor, a középkorban Baranyamonostor, Majsmonostor, 1899 előtt Monostor, település az egykori Baranya vármegyében, ma Horvátországban.